Adrian Foster (né le  à Lethbridge, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1999 avec les Blades de Saskatoon dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au premier tour en  par les Devils du New Jersey lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey 2001. Il passe professionnel avec le club-école des Devils, les River Rats d'Albany dans la Ligue américaine de hockey en 2002. Ne parvenant pas à accéder à la LNH, il part en Europe en 2008 et intègre l'effectif de l'EC Red Bull Salzbourg avec qui il termine second du Championnat d'Autriche. En 2009, il signe au Dinamo Riga dans la Ligue continentale de hockey.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Blades de Saskatoon || LHOu ||7 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Blades de Saskatoon || LHOu ||5 ||0 ||5 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Blades de Saskatoon || LHOu ||13 ||9 ||3 ||12 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Wheat Kings de Brandon || LHOu ||14 ||5 ||10 ||15 ||23 ||15 ||4 ||11 ||15 ||14 
|-
|2002-2003 || River Rats d'Albany || LAH ||9 ||3 ||0 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || River Rats d'Albany || LAH ||44 ||8 ||13 ||21 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || River Rats d'Albany || LAH ||51 ||6 ||11 ||17 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || River Rats d'Albany || LAH ||8 ||2 ||1 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Devils de Lowell || LAH ||10 ||1 ||1 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Aeros de Houston || LAH ||70 ||15 ||23 ||38 ||50 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2008-2009 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||52 ||19 ||24 ||43 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Dinamo Riga || KHL ||10 ||2 || 2|| 4|| 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Lions de Francfort || DEL ||9 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Örebro HK || Allsvenskan || 7|| 0|| 0|| 0|| 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Straubing Tigers || DEL ||10 ||2 ||6 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH || 8|| 3|| 1|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 10|| 1|| 4|| 5|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 26 || 11 || 16 || 27 || 26 || 16 || 5 || 9 || 14 || 10
|-
| 2013-2014 || Bulls de San Francisco || ECHL || 15 || 5 || 12 || 17 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Drillers d'Okotoks ||  || 22 || 10 || 29 || 39 || 8 || 3 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 2015-2016 || Eagles de Stony Plain || Chinook HL || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 1 || 1 || 2 || 8

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1982
Naissance à Lethbridge
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Örebro HK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur du Heat d'Abbotsford